Шевр () — испаноязычное имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бордас, Эндика (род. 1982) — испанский футболист, центральный полузащитник клуба «Герника».
 Бордас, Херард (род. 1981) — испанский футболист, нападающий клуба «Херона».
 Фернандес Бордас, Антонио (1870—1950) — испанский скрипач и музыкальный педагог.